NVN steht als Abkürzung für:
 Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
 Naturschutzverband Niedersachsen

NVN